Ouest (vertaling uit het Frans: "west") kan verwijzen naar:
Ouest (Haïti), een departement van Haïti
Ouest (Kameroen), een provincie van Kameroen
Ouest (Rwanda), een provincie van Rwanda